Beach Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beach Hill (Massachusetts)
 Beach Hill (Michigan)
 Beach Hill (New Hampshire)
 Beach Hill (Vermont)

Siehe auch:
 Beech Hill